Johann Janson ist der Name folgender Personen:

* Johann August Martin Janson (1816–1878), deutscher Pädagoge 
 Johann Philipp Janson (1707–1758), deutscher Priester und Mäzen

Siehe auch:
 Johannes Ludwig Janson (1849–1914), deutscher Veterinärmediziner